Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Ol'ga Morozova e Betty Stöve che hanno battuto in finale Chris Evert e Evonne Goolagong 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Evonne Goolagong (finale)
 Ol'ga Morozova /  Betty Stöve (Campionesse)

 Julie Heldman /  Sharon Walsh (semifinali)
 Karen Krantzcke /  Janet Newberry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1974